Влахос — греческая фамилия.
 Влахос, Александр (род. 1988) — британский артист театра и кино.
 Влахос, Ангелос (1838—1920) — греческий писатель, поэт, переводчик и политический деятель.
 Влахос, Георгиос (в монашестве Иерофей; род. 1945) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Навпактский и Свято-Власиевский.
 Влахос, Петро (1916—2013) — известный американский инженер и изобретатель греческого происхождения.
 Влахос, Спиридон (1873—1956) — Архиепископ Афинский и всей Эллады; с 4 июня 1949 по 21 марта 1956 — предстоятель Элладской православной церкви.
 Влахос, Эрос (род. 1995) — английский актёр.